Вульфен () — немецкий топоним и фамилия:

Топонимы 
 Вульфен — деревня в земле Саксония-Анхальт, в районе Анхальт-Биттерфельд.
  — деревня в земле Северный Рейн-Вестфалия, в районе Реклингхаузен.
  — деревня в земле Шлезвиг-Гольштейн, в районе Восточный Гольштейн.

Персоналии 
 Вульфен, Франц Ксавер фон — австрийский иезуит, ботаник и минералог.
  — немецкая актриса театра.